Jan Olsson  svensk fotbollstränare.

Olsson är assisterande i fotbollslaget Ljungskile SK sedan 2005. Han har tidigare varit aktiv som tränare i Stenungsunds IF:s juniorlag och som spelare i bland annat IF Elfsborg och Norrby IF. 

Svenska fotbollsspelare
Svenska fotbollstränare
Spelare i IF Elfsborg
Spelare i Norrby IF
Tränare i Ljungskile SK
Män
Levande personer